Haustafel steht für
Haustafel (Anweisung), religiöse Richtschnur
Haustafel (Schild), Inschrift, Beispiel: Dachauer Haustafel